

Йошкар-Памаш — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Йошкар-Памаш — присілок, Сернурський район, Марій Ел